Алжезур () — река в Португалии, протекает по территории округа Фару провинции Алгарви.

Берёт начало на западных склонах Серра-ди-Моншики, течёт на запад через национальный парк Кошта-Висентина и впадает в Атлантический океан.

Река протекает по территории муниципалитетов Моншики и Алжезур. Посёлок Алжезур расположен на берегах реки.

Литература 
 

Реки, впадающие в Атлантический океан (Евразия)
Реки Португалии